Riel steht für:

 Kambodschanischer Riel, die Währung Kambodschas

Riel ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Riel (* 1940), dänischer Schlagzeuger
 Ane Riel (* 1971), dänische Schriftstellerin
 Franz Riel (1895–1952), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Friedrich Riel (1774–1845), Kammermusikus bei Friedrich Wilhelm II., Kgl. Musikdirektor in Königsberg
 Gert Riel (* 1941), deutscher Bildhauer und Künstler
 Hans-Peter Riel (1943–2008), deutscher Journalist
 Heike Riel (* 1971), deutsche Physikerin
 Jørn Riel (* 1931), dänischer Schriftsteller
 Louis Riel (1844–1885), kanadischer Politiker und Gründer der Provinz Manitoba
 Marten Van Riel (* 1992), belgischer Triathlet
 Pierre Riel de Beurnonville (1752–1821), französischer General und Staatsmann
 Raimondo van Riel (1881–1962), italienischer Schauspieler und Maskenbildner
 Regina Riel (* 1982), österreichische Sozialpädagogin und Opernsängerin
 Robin van Riel (* 2000), niederländischer Mittelstreckenläufer
 Sied van Riel (* 1978), niederländischer DJ und Musikproduzent
 Werner Kroeber-Riel (1934–1995), deutscher Marketingwissenschaftler

Siehe auch:

 Rhiel
 Riehl
 Ril
 Reel (Begriffsklärung)